Лі́ндсі () може значити:

Географія

США 
 

 Ліндсі (Каліфорнія)
 Ліндсі (Небраска)
 Ліндсі (Оклахома)
 Ліндсі (Кук, Техас)
 Ліндсі (Рівс, Техас)

 

 Ліндсі (Вісконсин)
 Ліндсі (Огайо)
 Ліндсі (озеро, Флорила)
 Ліндсі — гора у горах Сангре-де-Крісто, в Скелястих горах (штат Колорадо, США)

Канада 
 

 Ліндсі (Онтаріо)

 

 Ліндсі (озеро, Нова Шотландія)

Велика Британія 
 Ліндсі (Лінкольншир)

Ліндсі 
 Ліндсі (Естонія)

Люди

Прізвище 

 

 Джефф Ліндсі — американський письменник
 Джон Ліндсі — американський політик
 Тед Ліндсі — американський хокеїст

 

 Джоанна Ліндсі — американська письменниця
 Стівен Вейн Ліндсі — американський астронавт

Ім'я

Жінки 
 Ліндсі Еллінгсон — американська модель
 Ліндсі Ван — американська спортсменка зі стрибків з трампліна
 Ліндсі Вон — американська спортсменка з гірськолижного спорту
 Ліндсі Джекобеліс — американська сноубордерка
 Ліндсі Лохан — американська акторка, співачка та модель
 Ліндсі Фонсека — американська акторка
 Ліндсі Шоу — американська акторка
 Ліндсі Вагнер — американська акторка
 Ліндсі Девенпорт — американська тенісистка
 Ліндсі Прайс — американська акторка
 Ліндсі Слоун — американська акторка

Чоловіки 
 Ліндсі Андерсон — англійський режисер театру та кіно
 Ліндсі Букінгем — американський музикант
 Ліндсі Гантер — американський баскетболіст
 Ліндсі Грем — американський політик

Жінки 
 Ліндсі Берг — американська волейболістка
 Ліндсі Девіс — американська письменниця
 Ліндсі Мідоуз — американська порноакторка

Жінки 
 Ліндсі Фогарті — австралійська веслувальниця

Див. також 
 Лінсі

Англійські імена
Англійські прізвища